Op het Australian Open 2018 speelden de mannen in het dubbelspel van 17 tot en met 27 januari.

Algemeen

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Australian Open
ITF-toernooi in 2018